

Informatica e tecnologia
 Tastiera – in informatica, dispositivo di input di un computer atto all'inserimento manuale di dati nella memoria del computer e al controllo del computer stesso; derivante da quella in uso sulle macchine per scrivere e nei primi sistemi di scrittura elettromeccanici
 Tastiera numerica – nelle calcolatrici, dispositivo di input (con i tasti 123 nella fila in basso)
 Tastiera numerica – nei telefoni, dispositivo di input; detta CCITT (con i tasti 123 nella fila in alto), probabilmente la tastiera più diffusa nel mondo con oltre 700.000.000 telefoni in circolazione (stima del 1994)

Musica
 Tastiera – negli strumenti musicali a tastiera, insieme di tasti che vengono premuti per suonare
 Tastiera – nei cordofoni, superficie in legno su cui vengono premute le corde per suonare
 Tastiera elettronica – strumento musicale che genera i suoni dei tasti premuti per mezzo di un sintetizzatore interno

Altri progetti